Niemcy:
 Wust – dzielnica Brandenburg an der Havel
 Wust – dzielnica gminy Wust-Fischbeck w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Stendal

Osoby:
 Harald Wust – niemiecki generał
 Peter Wust – niemiecki filozof

Zobacz też:
 Wüst